'Thomas Ferguson est un nom pouvant désigner:

Thomas Roberts Ferguson (1818-1879), homme politique canadien en Ontario
 (1820-1900), homme d'affaires irlandais
 (1841-1922), diplomate américain en Suède
 (1900-1977), chirurgien et professeur écossais
 (1915-1983), archéologue et mormon américain
 (1898-1955), gardien écossais de football
 (1929-), mathématicien et statisticien américain
 (1933-2021), diplomate américain au Brunei
Thomas William Ferguson (1943-2006), médecin et écrivain américain
 (1949-), auteur américain en science politique
 (1950-), administrateur fédéral américain

Voir aussi
 (1857-1921), gouverneur américain du territoire de l'Oklahoma

Ferguson, Thomas